David Adams (1871–1943) – brytyjski polityk, parlamentarzysta z Newcastle upon Tyne West i Consett
 David Morgan Adams (1875–1942) – brytyjski polityk, parlamentarzysta z Poplar South
 Davey Adams (1883–1948) – szkocki piłkarz
 David Adams (1928–2007) – kanadyjski tancerz baletowy
 David Adams (ur. 1970) – południowoafrykański tenisista
 David Adams (ur. 1970) – amerykański baseballista

Zobacz też 
 David Adams Richards